Kajaani ist der Name für:
 Kajaani, eine Stadt im Norden Finnlands
 Kajaani (Verwaltungsgemeinschaft), eine Verwaltungsgemeinschaft in der finnischen Landschaft Kainuu
 Flughafen Kajaani, der Flughafen von Kajaani
 (1519) Kajaani, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Kajaanin Hokki, ein finnischer Eishockeyverein